Cynognathia — клада цинодонтів, прогресивної групи нессавцевих терапсидів. З латини назву Cynognathia можна перекласти як «собачі щелепи». Група включає хижий рід циногнат (Cynognathus) та травоїдних траверсодонтид (Traversodontidae). Існували протягом усього тріасового періоду. Скам'янілості представників клади знайдені у південній півкулі Землі, зокрема у Південній Америці, Антарктиді та Південній Африці.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Kammerer et al. (2012):

Примітки 

Цинодонти